Skinner Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Skinner Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Skinner Glacier (glaciär i USA), Oregon, Lane County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar